Dekabrist steht für:

 Dekabristen (Dezembristen)
 SS Dekabrist, russischer Dampfer

ru:Декабрист (значения)